Natalie Radford (Canadá, 18 de março de 1966) é uma atriz canadense.

Filmografia

Cinema

Televisão

Ligações externas
 

Atrizes do Canadá